Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Hennemann e Edvaldo Oliveira che hanno battuto in finale Nelson Aerts e Alexandre Hocevar 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Kley /  Fernando Roese (quarti di finale)
 Givaldo Barbosa /  Ricardo Camargo (primo turno)

 Pablo Albano /  César Kist (semifinali)
 Carlos Di Laura /  Robinson Ureta (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1989